Unter Rabatte versteht man:

eine Grünfläche mit Zierpflanzen, siehe Rabatte (Landschaftsarchitektur)
einen Teil der Uniform, siehe Rabatte (Uniform)

Siehe auch:
 Rabatt